

Населені пункти та їхні частини
 Мелешин — гміна в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Мелешин — село в гміні Болеславець Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Мелешин — село в гміні Мелешин Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Мелешин — лісова осада в гміні Верушув Верушовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки